magisterium – tytuł magistra oraz egzamin magisterski
 magisterium Kościoła – władza nauczania prawd wiary przez Kościół katolicki